Kyle Edmund era il detentore del titolo, ma non è riuscito a qualificarsi per questa edizione del torneo.

In finale Andy Murray ha sconfitto Stan Wawrinka con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Gaël Monfils (secondo turno)
  David Goffin (secondo turno)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Stan Wawrinka (finale)

 Guido Pella (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Jan-Lennard Struff (secondo turno)
 Pablo Cuevas (secondo turno)

Qualificati 

  Grégoire Barrère (primo turno)
  Marius Copil (quarti di finale)

 Yannick Maden (primo turno)
 Kamil Majchrzak (primo turno)

Wildcard 

  Kimmer Coppejans (primo turno)
  Jannik Sinner (semifinale)

 Stan Wawrinka (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

European Open 2019